Inton Jutsu é uma das 18 disciplinas fundamentais do Ninjutsu.

Trata-se da arte ninja de "desaparecer" e compreende várias técnicas furtivas e de ocultação. Dentro dessa disciplina, encontramos conhecimentos como movimentos silenciosos, conceitos dos 5 elementos  - Go ton po (fogo, terra, ar, água e trovão) e outros que, de modo geral, mostram como utilizar os elementos da natureza a fim de se conseguir uma fuga sem rastros.

Ligações externas
 (em inglês) Nation Master Encyclopedia: Intonjutsu
 (em inglês) Shinobi Warriors: Intonjutsu

Ninjutsu